Olof Hanson est un nom pouvant désigner:

 (1862-1933), architecte suédois
Olof Hanson (1882-1952), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi

Hanson, Olof